Bilhar pode referir-se a:

 bilhar, gênero esportivo
 Sátiro Bilhar, violonista, cantor e compositor brasileiro
 adjetivo referente ao bilhão (109)